Lago Puelo kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Lago Puelo (sjö), Chubut, 
 Lago Puelo (ort), Chubut, 

Robotskapade Argentinaförgreningar